Какан (также известен как кальчаки, диагита) — исчезнувший изолированный язык, который был распространён среди племён диагита и кальчаки на севере Аргентины и Чили. Язык исчез в конце XVII века или в начале XVIII века. Генетическая принадлежность языка остаётся неясной.

Примечания 

Мёртвые языки Южной Америки
Изоляты Америки
Языки Аргентины
Языки Чили
Языки Южной Америки